9-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 4 января по 12 июня 1969 года с участием 18 клубных команд стран-членов Европейской комиссии волейбола (ЕКВ). Победителем турнира в 5-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стала советская команда «Динамо» (Москва).

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие команды 17 стран-членов ЕКВ (17 чемпионов своих стран и московское «Динамо» в качестве действующего обладателя Кубка). На всех стадиях розыгрыша применялась система плей-офф.

Жеребьёвка соревнований прошла 5 ноября 1968 года.

1-й раунд 
4—26.01.1969

 ВОГ (Остенде) —  «Валбовол» (Вурден)
 .. января. 3:1.
 26 января. 0:3 (4:15, 7:15, 1:15).

 «17 Нентори» (Тирана) —  «Фенербахче» (Стамбул)
 4 января. 3:0 (15:11, 15:7, 15:12).
 19 января. 3:2 (10:15, 13:15, 15:2, 15:7, 15:13).

От участия в 1-м раунде освобождены:

1/8-финала 
8.02—8.03.1969

 «Динамо» (Москва) —  «Уйпешти Дожа» (Будапешт) 
 .. февраля. 3:0.
 27 февраля. 3:1. 

 «17 Нентори» (Тирана) —  «Рапид» (Бухарест) 
 8 февраля. 0:3 (6:15, 4:15, 7:15).
 23 февраля. 0:3 (0:15, 5:15, 2:15).

 «Академик» (София) —  «Партизан» (Белград) 
 ?:?
 ?:?

 «Валбовол» (Вурден) —  «Макс Мара» (Реджо-нель-Эмилия) 
 1 марта. 3:0 (15:9, 15:13, 15:10).
 8 марта. 1:3 (3:15, 7:15, 15:6, 5:15). 

 «Уни» (Базель) —  ЦСКА (Москва) 
 8 февраля.0:3.
 .. февраля. 0:3. 

 «Пари ЮК» (Париж) —  «Старт» (Лодзь) 24 февраля. 0:3 (6:15, 8:15, 3:15).
 28 февраля. 0:3 (3:15, 4:15, 4:15).

 «Бенфика» (Лиссабон) —  «Славия» (Братислава) .. февраля. 0:3 (3:15, 6:15, 9:15).
 15 февраля. 0:3 (2:15, 1:15, 4:15).

 «Хапоэль» (Ха-Мапил) —  «Блау-Гельб» (Вена)
 .. февраля. 3:0.
 2 марта. 3:1.

 Четвертьфинал 
4.03—5.04.1969

 «Динамо» (Москва) —  «Рапид» (Бухарест) 
 3:2.
 30 марта. 3:1 (15:5, 15:13, 14:16, 15:0). 

 «Валбовол» (Вурден) —  «Академик» (София) 29 марта. 1:3 (9:15, 15:13, 7:15, 8:15).
 5 апреля. 0:3 (11:15, 6:15, 10:15). 

 ЦСКА (Москва) —  «Старт» (Лодзь) 
 23 марта.3:0 (15:4, 15:7, 15:7).
 26 марта. 3:0. 

 «Славия» (Братислава) —  «Хапоэль» (Ха-Мапил)
 4 марта. 3:0 (15:1, 15:4, 15:3).
 .. марта. ?:?

 Полуфинал 
...04—6.05.1969

 «Динамо» (Москва) —  «Академик» (София) 
 .. апреля. 3:0.
 4 мая. 3:1. 

 ЦСКА (Москва) —  «Славия» (Братислава)
 .. апреля.3:1.
 6 мая. 3:0 (15:11, 15:9, 15:11). 

 Финал 
июнь 1969

 «Динамо» (Москва) —  ЦСКА (Москва) 
 11 июня. 3:2 (15:3, 15:3, 12:15, 6:15, 15:9).
 12 июня. 3:1'''.

Итоги

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов